Об'єкти NGC
Гідра (сузір'я)
Галактики